Shunshuke Tsutsumi (堤 俊輔 Tsutsumi Shunsuke, Niiza, 8 de junho de 1987) é um futebolista japonês que atua como lateral-direito. Atualmente defende o Avispa Fukuoka.

Ligações externas
Perfil no Soccerway
Perfil no Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Avispa Fukuoka
Futebolistas do Roasso Kumamoto